Кроншта́дтська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Кронштадт.

 Кронштадтська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Кронштадтська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кронштадтська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Кронштадтська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Кронштадтська — колишня назва вулиці Володимира Рибака в місті Київ.
 Кронштадтська — колишня назва вулиці Батуринської у місті Кременчук.
 Кронштадтська — колишня назва вулиці 60-ї піхотної бригади у місті Кривий Ріг.
 Кронштадтська — колишня назва вулиці Покровської у місті Чернівці.

Вулиці